Компания Ford продавала в разное время несколько автомобилей с названием Ford Maverick:

 Компактный автомобиль по американской классификации Ford Maverick, продававшийся в Северной Америке и Бразилии в 1970-е годы.
 Ребеджинговая версия внедорожника Nissan Patrol (Y60) продавалась отделением Ford Australia с 1988 по 1994 год.
 Ребеджинговый вариант внедорожника Nissan Terrano II испанского производства, продавался отделением Ford of Europe с 1993 по 1999 год.
 Европейская версия американского кроссовера Ford Escape (разработанного совместно с  Mazda и известного также как Mazda Tribute). Выпускался с 2000 по 2012 год.
 Компактный пикап по американской классификации Ford Maverick (P758) представлен на рынках Северной и Южной Америки с 2021 года.
 Серия автомобилей Ford Maverick, продававшихся в Европе.

Maverick